André Roux peut faire référence à : 
 André Roux (1886-1969), journaliste et patron de presse français ;
 André Roux (1872-1942), un homme politique français ;
 André Roux (1907-1983), un amiral français, compagnon de la Libération ;
 André Roux (né en 1953), un professeur d'université français.